Țînțăreni – comune del distretto di Anenii Noi
 Țînțăreni – comune del distretto di Telenești